Shouse bezeichnet

 Shouse, ein Duo der elektronischen Musik aus Australien

Den Familiennamen Shouse tragen:

 Brian Shouse (* 1968), US-amerikanischer Baseballspieler
 Catherine Filene Shouse (1896–1994), US-amerikanische Schriftstellerin, Frauenrechtlerin und Kunstmäzenin
 Jouett Shouse (1879–1968), US-amerikanischer Politiker